Крестьянский поземельный банк — государственное кредитное учреждение Российской империи в 1883—1917 гг.
 Крестьянский поземельный банк (Нижний Новгород) — филиал в Нижнем Новгороде.
 Крестьянский поземельный банк (Пенза) — филиал в Пензе.
 Крестьянский поземельный банк (Пермь) — филиал в Перми.
 Крестьянский поземельный банк (Самара) — филиал в Самаре.
 Крестьянский поземельный банк (Уфа) — филиал в Уфе.